Суперкубок Індії з футболу 2009  — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 25 квітня 2009 року між чемпіоном Індії клубом Черчілл Бразерс та володарем кубка Федерації клубом Мохун Баган.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на goal.com

2009
Індія
Квітень 2009
2009 в індійському спорті